Rangiora est un terme maori qui peut désigner :

Botanique 
 Brachyglottis repanda, appelé localement , un buisson endémique de l'archipel néo-zélandais.

Géographie 
 Rangiora, une rivière de Nouvelle-Zélande, coulant dans le district de Kapiti Coast, dans la région de Wellington, affluent du Waikanae.
 Rangiora, une ville de Nouvelle-Zélande située dans la région de Canterbury.

Histoire 
 Ui-te-Rangiora, un navigateur mythique du Pacifique.